Кабу́л:
 Кабул — столица Афганистана.
 Кабул — провинция Афганистана.
 Кабул — река в восточном Афганистане и северном Пакистане.
 Кабул — арабская деревня в северном округе Израиля.

Персоналии:
 Кабул, Юнес (род. 1986) — французский футболист марокканского происхождения.